Dargie ist der Familienname folgender Personen:

 Horrie Dargie (1917–1999), australischer Musiker 
 Waltenegus Dargie (* 1969), äthiopisch-deutscher Informatiker und Schriftsteller
 William Dargie (1912–2003), australischer Maler
 William E. Dargie (1854–1911), US-amerikanischer Publizist und Politiker

Siehe auch:
 Dargies, Gemeinde in Frankreich